Селище міського типу
 Шарівка — Харківська область, Богодухівський район
Села
 Шарівка — Дніпропетровська область, Царичанський район
 Шарівка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Шарівка — Луганська область, Білокуракинський район
 Шарівка — Харківська область, Валківський район
 Шарівка — Хмельницька область, Ярмолинецький район

Станції
 Шарівка — проміжна залізнична станція Знам'янської дирекції Одеської залізниці
Парки
 «Шарівка» — палацово-парковий комплекс «Шарівський» у смт Шарівка Богодухівського району Харківської області
 «Шарівка» — ландшафтний заказник у межах Кобеляцького району Полтавської області

Див. також 
 Шаровка